Сальники — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Сальники — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Сальники — деревня в Горецком районе Могилёвской области.